The Ride – album muzyczny zespołu Los Lobos (2004)
 The Ride – album muzyczny Nelly Furtado (2017)
 „The Ride” – singel Aleca Empire’a z albumu Intelligence and Sacrifice (2002)
 „The Ride” – piosenka Drake’a z albumu Take Care (2011)
 „The Ride” – singel Rafała Brzozowskiego (2021)

Zobacz też 
 Ride